Ел Тизатал има више значења:

 Ел Тизатал (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Тизатал (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику